Real-Time Gross Settlement – system natychmiastowego transferu środków pieniężnych między rachunkami bankowymi
 Royal Thai General System of Transcription – zapis słów języka tajskiego przy pomocy alfabetu łacińskiego